Maplewood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Maplewood (Minnesota)
Maplewood (Missouri)
Maplewood (New Jersey)